

Villes 
 Chalcis est une cité antique de l’île d’Eubée en Grèce.
 Chalcis en Thrace, colonie eubéenne.
 Chalcis d'Étolie (Káto Vasilikí) en Grèce à l'entrée du golfe de Corinthe dans le nome d'Étolie-Acarnanie 
 Chalcis sub Libanum ou Chalcis de Cœlé-Syrie, (`Anjar) au Liban
 Chalcis ad Belum, (Qinnasrîn), Hâdhir Qinnasrîn en Syrie

Insectes 
 Chalcidoidea
 Chalcididae

Notes et références

Voir aussi 
 Bataille de Chalcis